1. division i ishockey 1973-74 var den 14. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 17. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og de 10 deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold, ligesom de foregående sæsoner. Men som noget nyt var der i denne sæson blevet indført et slutspil for de seks bedste hold, som spillede yderligere en dobbeltturnering om mesterskabet.

Mesterskabet blev vundet af Gladsaxe Skøjteløberforening, som dermed vandt DM-titlen for fjerde gang gennem tiden. Holdet havde senest vundet mesterskabet i sæsonen 1970-71. Sølvmedaljerne gik for anden sæson i træk til KSF, mens de forsvarende mestre fra Herning IK måtte nøjes med bronzemedaljerne.

Resultater og stillinger

Format 

De ti deltagende hold spillede først et grundspil bestående af en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. Herefter spillede de seks bedst placerede hold i grundspillet en ny dobbeltturnering alle-mod-alle om medaljerne, hvilket gav yderligere 10 kampe til hvert hold. De fire lavest placerede hold i grundspillet og de to bedst placerede hold i 2. division, spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om de sidste fire pladser i 1. division i den efterfølgende sæson.

Grundspil 

De 10 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. De seks bedst placerede hold gik videre til slutspillet om medaljer, mens de fire øvrige hold gik videre til kvalifikationsspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet. De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1973 - 1974  
 EliteProspects - 1973-1974 - Denmark - PLAYER STATS  
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League Player of the Year

Noter 

1973-74
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1973
Ishockey i 1974